Andronikos Komnenos () kan syfta på:

Personer 

 Andronikos Komnenos (18 september 1091 – 1130/31), bysantinsk prins och son till Alexios I Komnenos
 Andronikos Komnenos (ca. 1108 – 1142), bysantinsk prins och son till Johannes II Komnenos
 Andronikos I Komnenos (ca. 1117 – 12 september 1185), bysantinsk kejsare och son till Isaak Komnenos
 Andronikos II Megas Komnenos (1240 – 1266), kejsare av Trabzon och son till Manuel I Megas Komnenos
 Andronikos III Megas Komnenos (??? – 8 januari 1332), kejsare av Trabzon och son till Alexios II Megas Komnenos

Se även 

 Alexios Komnenos
 Manuel Komnenos